Miltitz steht für folgende Ortsteile in Sachsen:
 Miltitz (Leipzig), Stadt Leipzig
 Miltitz (Nebelschütz) (sorbisch: Miłoćicy), Gemeinde Nebelschütz, Landkreis Bautzen
 Miltitz (Klipphausen), Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen
 Miltitz, Ortswüstung bei Riesa

Miltitz bezeichnet außerdem:
 Miltitz (Adelsgeschlecht), meißnisches Adelsgeschlecht

Miltitz ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Miltitz (um 1570–1626), deutscher Militär, Reisender und Diplomat
 Carl Werner Ernst von Miltitz (vor 1712–1764), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Kammerherr und Rittergutsbesitzer

 Ernst Haubold von Miltitz (1739–1774), kursächsischer Oberstleutnant und Amtshauptmann, später kaiserlicher Kammerrat
 Hans von Miltitz (1577–1644), deutscher Dompropst in Meißen
 Haubold von Miltitz (um 1613–1690), kursächsischer Kanzler

 Therese von Miltitz (1827–1912), Tochter von Karl Borromäus von Miltitz, führende Altkatholikin